

Austria 
 Wachau – valle del Danubio nella Bassa Austria

Germania 
 Wachau – comune del circondario di Bautzen (Sassonia)
 Wachau – frazione della città di Markkleeberg nel circondario rurale di Lipsia (Sassonia)